Willis Tower — edifício em Chicago, anteriormente Sears Tower
4473 Sears — asteroide
Richard Sears — tenista norte-americano
Sears, Roebuck and Company — rede de lojas de departamento, conhecida no Brasil apenas como Sears
Sears and Levi's Tour — turnê de Christina Aguilera

Desambiguação